Turbett est un nom de famille notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Ben Turbett (1874–1936), acteur et réalisateur américain ;
  (né en 1961), bassoniste et clarinettiste britannique.

Notes et références